Plusieurs édifices religieux ont été nommés église Notre-Dame-du-Bon-Conseil. On compte parmi ceux-ci :
 l’ de Manhattan à New York, dans l’état du même nom aux États-Unis ;
 l’église Notre-Dame-du-Bon-Conseil dans le  de Paris en France (à ne pas confondre avec la chapelle du même nom dans le ) ;
 l’ancienne église Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Wattrelos en France, détruite en 2012.